|-
| 77901 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77902 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77903 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77904 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77905 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77906 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77907 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77908 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77909 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77910 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77911 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77912 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77913 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77914 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77915 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77916 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77917 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77918 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77919 - || || 11 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77920 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77921 - || || 15 de març, 2002 || Ametlla de Mar || J. Nomen
|-
| 77922 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77923 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77924 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77925 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77926 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77927 - || || 21 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77928 - || || 6 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77929 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77930 - || || 8 d'abril, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 77931 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77932 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77933 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77934 - || || 14 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 77935 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77936 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77937 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77938 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77939 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77940 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77941 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77942 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77943 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77944 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77945 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77946 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77947 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77948 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77949 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77950 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77951 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77952 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77953 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77954 - || || 4 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77955 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77956 - || || 21 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77957 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77958 - || || 21 d'abril, 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 77959 - || || 29 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77960 - || || 22 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77961 - || || 22 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77962 - || || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77963 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77964 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77965 - || || 1 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77966 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77967 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77968 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77969 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77970 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77971 - || || 7 de maig, 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 77972 - || || 2 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77973 - || || 6 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77974 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77975 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77976 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 77977 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 77978 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 77979 - || || 9 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77980 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77981 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77982 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77983 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77984 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77985 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77986 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77987 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77988 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77989 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77990 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77991 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77992 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77993 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77994 - || || 10 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 77995 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77996 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77997 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77998 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 77999 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 78000 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
7